Хакикат:

 Хакикат — в суфизме финал духовного самосовершенствования, означающий полное освобождение от куфра и ясное умозрение гайба.
 Хакикат — общественно-политическая газета на аварском языке, издаваемая в Дагестане.